Pliosaurus est un genre éteint de plésiosaures, de la super-famille des pliosaures et de la famille des pliosauridés.

Ces carnivores ont vécu en Europe, au Jurassique supérieur (étages Kimméridgien et Tithonien), de -155 à -145 millions d'années environ.

Certaines espèces de ce genre, telle Pliosaurus funkei (mieux connu sous le nom de Prédateur X), l'une des espèces les plus connues du public, figurent parmi les plus grands pliosaures ayant jamais existé. Il avait une longueur estimée entre 12 et 15 mètres pour un poids d'environ 20 à 45 tonnes.

Le Pliosaurus est l'un des membres de son ordre les plus connus et populaires auprès du public avec les genres Liopleurodon et Kronosaurus.

Liste des espèces 

 Pliosaurus andrewsi
 Pliosaurus brachydeirus
 Pliosaurus carpenteri
 Pliosaurus funkei (Prédateur X)
 Pliosaurus gamma
 Pliosaurus grandis
 Pliosaurus grossouvrei
 Pliosaurus irgisensis
 Pliosaurus kevani
 Pliosaurus patagonicus
 Pliosaurus phosphaticus
 Pliosaurus portentificus
 Pliosaurus rossicus
 Pliosaurus westburyensis

Références taxinomiques

Notes et références 

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1841